Manuel Aguilar puede referirse a:

 Manuel Aguilar y Bustamante (1750-1819), eclesiástico salvadoreño considerado uno de los próceres de la independencia de El Salvador.
 Manuel Aguilar Chacón (1837 – 1838), expresidente de Costa Rica.
 Manuel Aguilar Muñoz (1888-1965), editor español, creador de la empresa Editorial Aguilar.
 Manuel Aguilar Bonilla (1919 - 2011), médico costarricense, elegido en 1970 como vicepresidente de la República de Costa Rica.
 Manuel Aguilar Benítez de Lugo, físico español y vicepresidente del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN).